Шту́рман  ( — «рулевой», от  — «руль»,  — «человек») — профессия, специальность, должность, вид деятельности, профессиональное звание членов экипажа корабля, воздушного, водного или космического судна, а также гоночного экипажа, связанных с определением его местоположения и ориентированием на местности. 

Является профессиональным званием людей, связанных с управлением транспортом:
 Штурман (флот) — водным
 Штурман (авиация) — воздушным
 Штурман (ралли) — автомобильным
 Штурман (космос) — космическим (в некоторых научно-фантастических произведениях)

Имена собственные 
 Штурман, Дора Моисеевна (1923—2012) — советский педагог, советско-израильский литературовед, советолог, публицист, историк литературы
 «Штурман» — советский большой морской охотник проекта 122А

См. также 
 Штурмманн
 Навигатор

Примечания